Николай Рыбкин:
 Рыбкин, Николай Александрович (1861—1919) — российский математик, автор учебников.
 Рыбкин, Николай Андреевич (1842—1889) — российский военный, генерал-майор.